Zagonetka
Zagonetka (1929.)
Zagonetka (1941.)
Zagonetka (1945.)
Zagonetka (1953.)
Zagonetka (1997.)